Rally puede hacer referencia a:

 Rally, competición automovilística

 Rally aéreo, pruebas o competición en el campo de la aviación